Dardania (stad), een stad, gesticht door Dardanus, die een belangrijke rol speelt in de Griekse mythologie en de Trojaanse oorlog
Dardania (regio), een regio gelegen in het huidige Kosovo